Ревізо́р — особа, що здійснює перевірку (ревізію) діяльності закладу або посадової особи. Окрім цього ревізор може означати:

 Література
 «Ревізор» — комедійна п'єса Миколи Гоголя

 Кінематограф
 Ревізор — радянський фільм 1952 року.

 Телебачення
 «Ревізор» — телепередача на Новому каналі.

Посилання 
 Ревізор //